Juli Segon Flor (en llatí Julius Secundus Florus) va ser un orador romà destacat, que va viure al , i era contemporani i amic de Quintilià.

Era nebot per part de pare de Juli Flor l'orador gal conegut per la seva eloqüència.

Referències 

Oradors romans del segle I